Le nom Memel peut faire référence à :

Toponymes 
Biélorussie
 le fleuve Niémen, appelé Memel en allemand

 Cameroun
 le village de Memel (Biyouha), dans la région du Centre
 le village de Memel I, dans la région du Sud
 le village de Memel II, ans la région du Sud

 Lituanie
 la ville de Klaipėda, anciennement appelée Memel en allemand
 le territoire de Memel, anciennement appelé Memelland en allemand

Autres 
 la médaille de Memel, décoration militaire du Troisième Reich
 Harris Memel-Fotê, anthropologue ivoirien
 L'astéroïde (40092) Memel.

Homonymie de toponyme